Димитър, Никола, Георги, Атанас и Христо Димкови Халембакови са видни български майстори часовникари, братя от Македония от XIX век.

Биография 
Родени са в Горно Броди, тогава в Османската империя. Димитър е роден в 1853 година, Никола – в 1859 година, Георги – в 1861 година, Атанас – в 1865 година и Христо – в 1874 година. Имат и две сестри - Гевеза (1857) и Катерина (1863). Техен баща е Димко Стоянов Халембаков, който също е майстор часовникар и който обучава в професията си всичките си синове, а след това и работи заедно с тях.

Най-големият брат Димитър участва в националноосвободителното движение и влиза във ВМОРО. Известно време е четник в четата на Гоце Делчев.

Атанас Димков е се учи добре като малък, но напуска училището при избухването на Априлското въстание. След това става отличен конструктор и изработва сам всичките си чертежи. Взима участие в международен конкурс за изработване на проект за предотвратяване на катастрофи в 1910 година в Париж. Журито силно се впечатлява от проектите му. Атанас Димков умира в 1923 година в Бургас.

Георги Димков е първи майстор в тайфата и ръководител на работилницата.

Часовниците, изработени от братята първоначално само показват времето, но след това Никола Димков открива начин и да бият на кръгъл час.

Братята са много даровити, а работилницата и леярната им е оборудвана с едни от най-модерните машини за времето си. Димко заедно със синовете си участват активно в оформянето на петте основни еснафски съсловия в Горно Броди, а именно като рудари, въглари, пешчери, самоковари и кузнари. Братя Димкови построяват и първия струг в родното си село. Атанас, Димитър и Георги построяват първия механичен часовник в селото, като го монтират на Горнобродската кула.

В 1890 година на камбанарията на църквата „Свети Никола“ в неврокопското село Гайтаниново е поставен часовник, дело на братя Димкови.

Часовникът на кулата в Горна Джумая (днес Благоевград) е изработен от Димитър, Атанас и Георги Димкови.

В 1941 година куполът на църквата „Свети Димитър“ в Тешово е отново изграден и към храма е добавена камбанария с часовник, направен от рода Димкови. Часовникът е дело на Димитър, Атанас, Георги и баща им Димко Стоянов. Той е монтиран върху дървен под и е с размери 86 сантиметра височина, 52 х 52 сантиметра ширина. Работи с два механизма – за биене и показване на времето.

Бележки 

Родени в Горно Броди
Български творци от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български изобретатели
Български семейства по професия